Липово — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области, в составе Гусевского городского поселения. Примыкает с востока к городу Гусев на берегах реки Красная.

Население

История 
Впервые населенный пункт Куллигкемен упоминается в 1539 году, в 1542 году в поселении насчитывалось 36 хозяйств. В 1938 году Куллигкемен был переименован в Олдорф. Население Олдорфа в 1939 году составило 1181 человек. В 1946 году Олдорф был переименован в посёлок Липово.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района